Tussilago és un gènere de plantes amb flors dins la família de les asteràcies. La més coneguda és Tussilago farfara. Moltes espècies sovint es posen en altres gèneres com Homogyne, Petasites o Adenostyles.

Senecioneae